Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut erano i campioni in carica ma sono stati eliminati al primo turno da Sander Gillé e Joran Vliegen.

In finale Marcelo Arévalo / Jean-Julien Rojer hanno sconfitto Ivan Dodig / Austin Krajicek con il punteggio di 6(4)-7, 7-6(5), 6-3.

Teste di serie 

  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (quarti di finale)
  Nikola Mektić /  Mate Pavić (terzo turno)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (primo turno)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (semifinale)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (primo turno)
  Wesley Koolhof /  Neal Skupski (quarti di finale)
  Tim Pütz /  Michael Venus (terzo turno)
  John Peers /  Filip Polášek (primo turno)

  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (primo turno)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (secondo turno)
  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (ritirati)
  Marcelo Arévalo /  Jean-Julien Rojer (campioni)
  Santiago González /  Andrés Molteni (primo turno)
  Matthew Ebden /  Max Purcell (primo turno)
  Máximo González /  Marcelo Melo (secondo turno)
  Rohan Bopanna /  Matwé Middelkoop (semifinale)

Clicca sul numero di testa di serie di una coppia per visualizzare la loro sezione di tabellone.

Wildcard 

  Enzo Couacaud /  Manuel Guinard (secondo turno)
  Sadio Doumbia /  Fabien Reboul (secondo turno)
  Jonathan Eysseric /  Quentin Halys (primo turno)
  Richard Gasquet /  Jo-Wilfried Tsonga (ritirati) 

  Hugo Gaston /  Gilles Simon (primo turno) 
  Sascha Gueymard Wayenburg /  Luca Van Assche (primo turno) 
  Ugo Humbert /  Constant Lestienne (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 Tabellone

Open di Francia 2022